Neolimnomyia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Eugène Séguy 1937. Neolimnomyia ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Neolimnomyia